ATZ peut faire référence à :
  ;
 Aerodrome Traffic Zone.

 Gabriel Fernando Atz (1981-), un footballeur brésilien.